Йост (, , ) — немецкое имя собственное.

Имя 
 Йост (король Германии) — немецкий монарх.
 Амман, Йост (1539—1591) — швейцарский художник и гравер.
 Вондел, Йост ван ден (1587—1679) — нидерландский поэт и драматург.

Фамилия 
 Йост, Вальтер (1896—1945) — генерал-лейтенант вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Йост, Вильгельм (1852—1897) — путешественник.
 Йост, Ганс (1890—1978) — нацистский писатель, драматург, поэт.
 Йост, Гари (род. 1959) — американский программист, создатель Autodesk 3ds Max.
 Йост, Дэвид (род. 1969) — американский актёр, спортсмен и продюсер.
 Йост, Дэвид (род. 1972) — продюсер немецкой группы Tokio Hotel, музыкант.
 Йост, Исаак Маркус (1793—1860) — еврейский педагог и писатель.
 Йост, Кристофер (род. 1973) — американский сценарист.
 Йост, Мишель (1754—1786) — французский кларнетист, композитор и педагог.
 Йост, Хайнц (1904—1964) — бригадефюрер СС, командир айнзацгруппы A.
 Йост, Эжен (1865—1946) — швейцарский архитектор, создатель ряда известных зданий в Лозанне и Монтрё; представитель Прекрасной эпохи.

Топоним 
 Йост — невключённая территория в округе Бат штата Виргиния.
 Йост — невключённая территория в округе Бокс-Элдер штата Юта.